Marie steht für:

 Marie (Vorname), ein Frauenname
 Marie de Bagneux, französischer Automobilhersteller
 Grube Marie, Bergwerk in Wilnsdorf im Siegerland
 Kali- und Steinsalzwerk Bartensleben#Schachtanlage Marie, Sachsen-Anhalt
 Schacht Sainte Marie, Frankreich 
 
 Zeche Marie (Habichtswald)
 Sozialmarie, eine soziale Auszeichnung in Österreich
 marie – Die Vorarlberger Straßenzeitung
 Marie Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Umgangssprachlich für Geld, mögl. vom Maria-Theresien-Taler abgeleitet.
 Marie (Lied), ein Lied der österreichischen Gruppe Alle Achtung.

Marie ist der Name folgender Orte:

 Marie (Alpes-Maritimes), Gemeinde in Frankreich
 Marie (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marie (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Marie ist der Name folgender Personen:

 Marie (Sängerin) (Marie-France Dufour; 1949–1990), französische Sängerin
 Phoenix Marie (Melissa Marie Hutchison; * 1981), amerikanische Pornodarstellerin

Marie ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Jean-Marie (* 1945), französischer Jazz-Pianist
 André Marie (1897–1974), französischer Politiker
 André-Jacques Marie (* 1925), französischer Leichtathlet
 Ariana Marie (* 1993), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Aurelius Marie (1904–1995), dominicanischer Politiker
 Benoit Marie (* 1992), seychellischer Fußballspieler
 Bruno Marie-Rose (* 1965), französischer Leichtathlet
 Buffy Sainte-Marie (* 1941), kanadische Musikerin, Komponistin und Sozialaktivistin
 Célestine Galli-Marié (1840–1905), französische Mezzosopranistin
 Constance Marie (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Daisy Marie (* 1984), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Ivahn Marie-Josée (* 1978), mauritischer Fußballspieler
 Jadah Marie (* 2005), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Jean-Étienne Marie (1917–1989), französischer Komponist
 Jean Gabriel Marie (1907–1970), französischer Komponist
 Kelle Marie (* 1980), britisches Model und Pornodarstellerin
 Maurice Marie-Sainte (1928–2017), römisch-katholischer Erzbischof von Saint-Pierre und Fort-de-France
 Maximilien Marie (1819–1891), französischer Mathematiker und Mathematikhistoriker
 Michèle Alliot-Marie (* 1946), französische Politikerin
 Père Marie-Benoît (1895–1990), französischer Kapuziner und Gerechter unter den Völkern
 Pierre Marie (1853–1940), französischer Neurologe
 Rémi Sainte-Marie (1938–2022), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Lilongwe
 René Marie (Rennfahrer), französischer Autorennfahrer
 René Marie (* 1955), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 Thierry Marie (* 1963), französischer Radrennfahrer
 Yannick Marie (* 1985), französischer Radrennfahrer

Marie ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Marie, Korvette der deutschen Kaiserlichen Marine
 Marie (Schiff, 1888), Motorboot von Otto von Bismarck
 Marie (Schiff, 1890), Eisenbahnfähre der Danske Statsbaner
 Marie (Schiff, 1906), Blockadebrecher der deutschen Kaiserlichen Marine
 Marie (Schiff, 2013), Nachbau eines Ausflugsbootes von 1913 im Bremer Bürgerpark

Siehe auch:

 Marié
 Mari
 Mary